Дин Броди () — канадский кантри-музыкант, автор-исполнитель.
Лауреат и многократный номинант на премии Canadian Country Music Association и Juno Awards.

Биография 
 См. также «Dean Brody Biography» в английском разделе.
Родился 12 августа 1975 года в городе Smithers (Британская Колумбия, Канада). Проживает вместе с женой Iris в Blandford (провинция Новая Шотландия, Канада).

Дискография 
 См. также «Dean Brody Discography» в английском разделе.
Dean Brody (2009)
Trail in Life (2010)
Dirt (2012)
Crop Circles (2013)
Gypsy Road (2015)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт 

Кантри-музыканты Канады
Авторы-исполнители Канады